Албахари — фамилия. Известные носители:

 Албахари, Давид (род. 1948) — сербский писатель, эссеист, переводчик.
 Албахари, Нисим (1916—1992) — югославский государственный деятель, Народный герой Югославии.